A Midsummer Night's Dream este una din comediile dramaturgului englez William Shakespeare. S-ar mai putea referi la una din următoarele opere derivate. 

 A Midsummer Night's Dream (operă), operă 

Piesa clasică a lui Shakespearean a fost ecranizată de mai multe ori după cum urmează: 

 A Midsummer Night's Dream (film 1909), film din 1930
 A Midsummer Night's Dream (film 1913), film din 1913
A Midsummer Night's Dream (film 1925), film german, versiune a piesei 
A Midsummer Night's Dream (film 1935), film din 1935
A Midsummer Night's Dream (film 1946), prima versiune de televiziune a piesei 
A Midsummer Night's Dream (film 1947), o altă adaptare de televiziune 
A Midsummer Night's Dream (film 1959), versiunea filmică cehoslovacă a piesei 
A Midsummer Night's Dream (film 1964), cea de-a treia adaptare de televiziune 
A Midsummer Night's Dream (film 1968), film din 1968
A Midsummer Night's Dream (film 1981), o altă adaptare de televiziune 
A Midsummer Night's Dream (film 1996), film din 1996
A Midsummer Night's Dream (film 1999), film din 1999

A Midsummer Night's Dream s-ar mai putea referi la:
 "Midsummer Night's Dream" (Oh my Goddess! episode)
 A Midsummer Night's Dream (Playboy Party)

Vezi și 

 Visul unei nopți de vară (dezambiguizare) 
 Visul unei nopți de iarnă (dezambiguizare)